Il Collio Goriziano Cabernet è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rubino con riflessi granati.
odore: caratteristico, erbaceo, che si fa etereo nel tempo
sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Gorizia  (1990/91)  7,42  
Gorizia  (1991/92)  21,63  
Gorizia  (1992/93)  16,28  
Gorizia  (1993/94)  16,03  
Gorizia  (1994/95)  7,99  
Gorizia  (1995/96)  18,62  
Gorizia  (1996/97)  60,8

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet franc
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet Sauvignon